monte-castelense – abitanti di Monte Castelo (San Paolo)
monte-castelense – abitanti di Monte Castelo (Santa Catarina)
monte-castelense – abitanti di Santa Cruz de Monte Castelo